Ittenhausen ist der Name folgender Orte:

 Ittenhausen (Friedrichshafen), Ortsteil der Stadt Friedrichshafen im Bodenseekreis in Baden-Württemberg
 Ittenhausen (Langenenslingen), Ortsteil der Gemeinde Langenenslingen im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg